Finał Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020 (ostatni, 51. mecz) odbył się w niedzielę 11 lipca 2021 roku o godzinie 21:00 na Stadionie Wembley w Londynie w Anglii. Zagrały w nim reprezentacja Włoch z reprezentacją Anglii. Spotkanie poprowadził holenderski sędzia Björn Kuipers. Mistrzem Europy, po raz drugi w historii, została reprezentacja Włoch, która pokonała Anglię 3:2 w serii rzutów karnych (w meczu i po dogrywce padł remis 1:1).

Uczestnicy 
 vs

Droga do finału

Mecz 

 Piłkarz meczu:
  Leonardo Bonucci

MISTRZ EUROPY 2020WŁOCHYDRUGI TYTUŁ

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona UEFA

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020
Mecze finałowe Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
Reprezentacja Włoch w piłce nożnej
Reprezentacja Anglii w piłce nożnej